S5 — аббревиатура:

 S5 (модальная логика) — система модальной логики, предложенная в 1932 году
 Audi S5 — вариант спортивного автомобиля Audi A5, 2007
 Samsung Galaxy S5 — компактный беспроводной телефонный аппарат 2014 года
 Simatic S5 — семейство устройств автоматизации промышленных процессов компании Siemens (1978—2005)
  (Simple Standards-Based Slide Show System) — открытый формат хранения электронных презентаций